Лас Флорес Куатро има више значења:

 Лас Флорес Куатро (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Флорес Куатро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику